Святий Йов — старозавітній праведник, історія якого описується в Книзі Йова в Біблії.
 Святий Йов (Кундря) — український православний святий та сповідник.
 Княгиницький Йов — руський (український) церковно-освітній діяч.
 Йов Кондзелевич — український ієромонах, іконописець.
 Йов Претвич — український військовий інженер і будівничий.
 Йов Почаївський — православний святий, ігумен Почаївського монастиря, ієромонах.
 Йов Ущельський — російський православний святий та чудотворець.
 Йов (митрополит Київський) — український церковний, політичний і освітній діяч.